Воликов — русская фамилия.

Известные носители 
 Воликов, Василий Гаврилович (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.
 Воликов, Владимир Николаевич (род. 1953) — Герой Украины.
 Воликов, Семён Антонович (1923—1983) — Герой Советского Союза.

Населённый пункт 
 Воликов (хутор) — хутор, Северский район Краснодарского края.